Pousse-café puede hacer referencia a:
 Un digestivo, bebida alcohólica tradicionalmente consumida tras la comida, con el café.
 Un cóctel por capas, cuando bebidas de diferentes densidades se vierten en un mismo vaso pero no se mezclan.
 La copa Pousse-café, una copa de pequeño tamaño usado para las bebidas mencionadas anteriormente, más conocida como copa cordial.